n+1 – rivista italiana fondata nel 2000
 n+1 – rivista statunitense fondata nel 2004